Draganić je lahko:
 Draganić, Rovišće (Hrvaška), bivše ime za Gornje Rovišće
 Draganić (Hrvaška)